Lázaro Galdiano puede hacer referencia a:

 José Lázaro Galdiano;
 Fundación Lázaro Galdiano; o
 Museo Lázaro Galdiano.